Ставро́пулос () — греческая фамилия. Известные носители:

 Ставропулос, Александрос (в монашестве Хризостом; род. 1959) — греческий митрополит.
 Ставропулос, Панайотис (в монашестве Поликарп; род. 1963) — греческий митрополит.